La Estación Nogales fue una estación de trenes que se ubicaba en Heroica Nogales, Sonora.

Historia 
La estación perteneció a las línea del antiguo Ferrocarril Mexicano. La primera concesión para la construcción de esta línea fue otorgada en 1837, dicha concesión fue cancelada, posteriormente, en medio de conflictos bélicos internos y externos, la línea fue concluida y puesta en servicio el primero de enero de 1873, aunque varios de sus tramos ya habían sido puestos en servicio con anterioridad.

Véase también 

 Ferrocarriles Nacionales de México
 Ferrocarriles en México

Referencias 

Nogales